El nombre Melissa ha sido usado por dos ciclones tropicales en el Océano Atlántico:
 Tormenta tropical Melissa (2007).
 Tormenta tropical Melissa (2013).